Boone Trail ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boone Trail (North Carolina), im Harnett County
 Boone Trail (Tennessee), im Washington County

Siehe auch:
 Boone